Sterilizacija je lahko:

 sterilizacija (ekonomija) – ukrep centralne banke države za izničenje vpliva zalog denarja iz primanjkljaja ali presežka plačilne bilance
 sterilizacija (medicina) – tehnika nadzora rojstev, ki posamezniku trajno odvzame možnost razmnoževanja
 sterilizacija (mikrobiologija) – proces eliminacije mikroorganizmov iz vzorca